Herrería, commune de la Province d'Almería.
 Herrería, commune de la Province de Guadalajara.
 Herreria, un genre des plantes (voir Herreriaceae)

Herreria